O Tênis simples masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2014 foi disputado entre 17 e 23 de Agosto no Instituto do Desporto de Nanquim em Nanquim, China. O polaco Kamil Majchrzak foi Ouro, seguido de Orlando Luz, prata pelo Brasil). O russo Andrey Rublev foi medalha de Bronze.

Resultados

Finais

Metade superior

Metade inferior

Referências 

Eventos de tênis nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014